Савати́й:

 Саватий (Козко) (1942—2016) — архиерей Русской православной старообрядческой церкви.
 Саватий (Лёвшин) (ок. 1825—1898) — предстоятель Древлеправославной церкви Христовой.
 Саватий (Никитин) (сер. XIX—нач. 1930-х) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.